Miejscowości w USA:
 Faribault – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Faribault (ang. Faribault County) – w stanie Minnesota